Conicomyces är ett släkte av svampar. Conicomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Conicomyces